Хоммес () — голландская фамилия.

Известные носители:
 Хоммес, Карс (род. 1960) — голландский экономист.
 Хоммес, Нинке (род. 1977) — голландская спортсменка.